IEEE 802.11k-2008 () — поправка к стандарту IEEE 802.11-2007, касающаяся управления радиоресурсами в беспроводной локальной сети. Стандарт предназначен для улучшения распределения трафика в сети. Он предоставляет информацию об условиях радиосвязи и о доступных сетях, чтобы обеспечить оптимальный уровень обслуживания мобильной беспроводной локальной сети. Стандарт IEEE 802.11 K был включён в стандарт IEEE 802.11-2012.

Управление радиоресурсами 
Стандарт фактически направлен на реализацию балансировки нагрузки в радиоподсистеме беспроводной локальной сети. Обычно в таких сетях абонентское устройство соединяется с той точкой доступа, которая обеспечивает наиболее сильный сигнал. Нередко это приводит к перегрузке сети в одной точке, когда к одной точке доступа подключается сразу много пользователей. Для контроля подобных ситуаций в стандарте 802.11k предложен механизм, ограничивающий количество абонентов, подключаемых к одной точке доступа, и дающий возможность создания условий, при которых новые пользователи будут присоединяться к другой точке доступа даже несмотря на более слабый сигнал от неё. В этом случае агрегированная пропускная способность сети увеличивается благодаря более эффективному использованию ресурсов.

Операции протокола 
Алгоритм интеллектуального роуминга, работающий в пользовательском устройстве, позволяет выбрать наилучшую точку доступа, обеспечивающую необходимую пропускную способность и уровень качества обслуживания.

Шаги выполняемые до переключения на новую точку доступа:
 Точка доступа определяет что она перегружена, или что клиент отдаляется от неё.
 Информирует клиента что необходимо подготовиться к переключению на новую точку доступа.
 Клиент запрашивает список ближайших точек доступа
 Точка доступа передаёт отчёт о ближайших точек доступа.
 На основе полученного отчёта клиент подключается к наиболее подходящей точке доступа.

Примечания

Ссылки 
 
 Стандарт IEEE задача группы ТГК

IEEE 802.11